Hayn (Harz), een plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
 Hayn (Mönchenholzhausen), een plaats in de gemeente Mönchenholzhausen, in de Duitse deelstaat Thüringen